Włochy bezeichnet Ortschaften in Polen:
 Włochy, Stadtbezirk von Warschau
 Włochy (Domaszowice), Dorf der Gmina Domaszowice in der Woiwodschaft Opole
 Włochy (Nowa Słupia), Dorf der Gmina Nowa Słupia im Powiat Kielecki der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Włochy (Pińczów), Dorf der Gmina Pińczów im Powiat Pińczowski der Woiwodschaft Heiligkreuz